Tiwi steht für:

 Tiwi-Inseln, Inselgruppe im Northern Territory, Australien
 Tiwi (Stamm), Stamm der Aborigines auf den Tiwi-Inseln
 Tiwi (Sprache)
 Tiwi (Northern Territory), Vorort der Stadt Darwin im Northern Territory, Australien
 Tiwi (Albay), Stadtgemeinde in der Provinz Albay, Philippinen

Siehe auch:
 Tivi